Mark Stein puede referirse a:
 Mark Stein, músico conocido por tocar con Alice Cooper.
 Mark Stein, escritor canadiense.
 Mark Stein, futbolista británico.